Cultura popular, a cultura vernacular — isto é, do povo — que existe em uma sociedade moderna;
 Música pop, gênero musical de origem inglesa e americana;
 Point of presence, termo de informática e telecomunicações para designar pontos destinados a fornecer ligações de caracter não permanente a redes;
 Poluentes orgânicos persistentes, compostos altamente estáveis e que persistem no ambiente;
 Pop (álbum), álbum da banda U2;
 Pop art, movimento artístico do século XX;
 P.O.P, grupo feminino sul-coreano
 Pop rock, subgênero de fusão da música pop com o rock;
 Portal POP, provedor de internet;
 Pop (jogo eletrônico), jogo eletrônico;
 Post Office Protocol, protocolo usado no acesso à caixa de correio eletrônico;
 Prince of Persia (série), série de jogos eletrônicos;
 Procedimento operacional padrão, descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade;
 Pop, canal de televisão norte-americano.

Desambiguações de siglas